Název Velká Ves má více sídel:
 Velká Ves (Broumov), část města Broumov v okrese Náchod
 Velká Ves (Lukavec), část městyse Lukavec v okrese Pelhřimov
 Velká Ves (Bor), část města Bor v okrese Tachov

Podobný název
 Veľká Ves – obec v okrese Poltár na Slovensku
 Veľká Ves nad Ipľom – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku

Související články 
 Veliká Ves

Externí odkazy